Topanga – località degli Stati Uniti d'America
Topanga – album di Colin Hay
Topanga – singolo di Trippie Redd